

Sigle 
 Federal Aviation Administration – agenzia federale statunitense per l'aviazione civile
 Fonte d'aria alternativa – configurazione degli erogatori per un'immersione subacquea
 Forces armées des Antilles – forze armate delle Antille, parte dell'esercito francese
 Fuerza Aérea Argentina – aviazione dell'esercito argentino
 Società per le Ferrovie Adriatico Appennino – società ferroviaria italiana

Codici 
 FAA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Badala di Faranah (Guinea)
 faa – codice ISO 639-3 della lingua fasu

Persone  
 Faà di Bruno, famiglia italiana